Zollmann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Zollmann, Weinhändler, Landtagsabgeordneter des Herzogtums Nassau
 Ernst-Adolf Zollmann (1943–1990), deutscher Wirtschaftsprüfer, Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (CDU)
 Friedrich Zollmann (1690–1762), deutscher Archivar, Historiker und Kartograf
 Johann Wilhelm Zollmann (1697–1749), deutscher Kartograf und Geodät
 Philipp Heinrich Zollmann († 1748), deutscher Kartograf und Wissenschaftler